Пруды́ — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пруды — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Пруды — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Пруды — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Пруды — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Пруды — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Пруды — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Пруды — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Пруды — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Пруды — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Пруды — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Пруды — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Пруды — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Пруды — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Пруды — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Пруды — село в Кировском районе Крыма.
 Пруды — село в Советском районе Крыма.
 Пруды — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Пруды — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Пруды — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Пруды — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Пруды — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Пруды — посёлок в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Пруды — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Пруды — деревня в городском округе город Первомайск Нижегородской области.
 Пруды — посёлок в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Пруды — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Пруды — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Пруды — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Пруды — село в городском округе Оренбург Оренбургской области.
 Пруды — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Пруды — упразднённое село в Новосильском районе Орловской области.
 Пруды — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Пруды — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Пруды — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднён 2000 году.
 Пруды — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Пруды — деревня в Лихославльском районе Тверской области, входит в состав Вёскинского сельского поселения.
 Пруды — деревня в Лихославльском районе Тверской области, входит в состав Барановского сельского поселения.
 Пруды — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Пруды — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Пруды — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Пруды — село в Путивльском районе Сумской области.

Остановочные пункты железной дороги 
 Пруды — железнодорожная станция в Молодечненском районе Минской области, Беларусь.
 Пруды — железнодорожная станция в Выборгском районе Ленинградской области, Россия.
 Пруды — железнодорожная платформа в Нижегородской области, Россия.

См. также 
 Большие Пруды
 Зеркальные Пруды
 Новые Пруды
 Пруд (значения)